ООО «Проминвест» — российская инвестиционная компания, созданная для управления рядом активов государственной корпорации «Ростехнологии». Штаб-квартира компании расположена в Москве.

Основана в 2001 году под названием «Оборонимпэкс» для осуществления операций, связанных с расчётами в клиринговых валютах за поставляемую оборонную продукцию. В 2008 году получила название «Проминвест».

Собственники и руководство 
Собственники компании — ГК «Ростех» (75 % минус 1 акция) и Внешэкономбанк (25 %).

Генеральный директор — Рыбас, Александр Леонидович.

Деятельность 
В холдинг входит пять организаций:

 ООО «Проминвест», Москва
 ОАО "Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», Москва
 ОАО "Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт», Москва
 ОАО «Промышленные технологии», Москва

Выручка компании в 2006 году составила 152,3 млн руб., чистая прибыль — 24,18 млн руб.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании России